Tenerife Lufthavn kan henvise til én af to lufthavne på den spansk ø Tenerife:

 Tenerife Nord Lufthavn – beliggende ved San Cristóbal de La Laguna og Santa Cruz på den nordlige del af øen.
 Tenerife Syd Lufthavn – beliggende ved Granadilla de Abona på den sydlige del af øen. Den største på Tenerife.